Albares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre del Bierzo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Albares (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Albares (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar